Linsenmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Linsenmaier-Wolf (* 1953), deutsche Kulturmangarin
 Hans Linsenmaier (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Jörg Linsenmaier (1964–2020),  deutscher Fußballspieler
 Nikolas Linsenmaier (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Otto Linsenmaier (1918–2009), württembergischer Weinexperte
 Walter Linsenmaier (1917–2000), Schweizer Kunstmaler und Entomologe
 Wolfgang Linsenmaier (* 1949), deutscher Jurist und Richter am Bundesarbeitsgericht

Siehe auch:
 Linsenmair
 Linsenmeier